Grupp D i världsmästerskapet i fotboll för damer 2019 spelades mellan den 9 och 19 juni 2019. Totalt sex matcher spelades i gruppen där alla mötte varandra en gång. De två främsta i gruppen var garanterade avancemang till slutspelet, tillsammans med de fyra bästa grupptreorna.

Tabell

Matcher

England mot Skottland

{{Resultat med trupp|id=ENG-SCO
|nr       = 7
|bild     = ENG-SCO (women) 2019-06-09.svg
|datum    = 9 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Nikita Parris Ellen White 
|mål2     =  Claire Emslie
|arena    = Allianz Riviera
|spelplats= Nice
|publik   = 13188
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Argentina mot Japan

{{Resultat med trupp|id=ARG-JPN
|nr       = 8
|bild     = ARG-JPN (women) 2019-06-10.svg
|datum    = 10 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Parc des Princes
|spelplats= Paris
|publik   = 25055
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Japan mot Skottland

{{Resultat med trupp|id=JPN-SCO
|nr       = 20
|bild     = JPN-SCO (women) 2019-06-14.svg
|datum    = 14 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Mana Iwabuchi Yuika Sugasawa 
|mål2     =  Lana Clelland
|arena    = Roazhon Park
|spelplats= Rennes
|publik   = 13201
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

England mot Argentina

{{Resultat med trupp|id=ENG-ARG
|nr       = 19
|bild     = ENG-ARG (women) 2019-06-14.svg
|datum    = 14 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0 
|mål1     = Jodie Taylor 
|mål2     = 
|arena    = Stade Océane
|spelplats= Le Havre
|publik   = 20294
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Japan mot England

{{Resultat med trupp|id=JPN-ENG
|nr       = 31
|bild     = JPN-ENG (women) 2019-06-19.svg
|datum    = 19 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Ellen White
|arena    = Allianz Riviera
|spelplats= Nice
|publik   = 14319
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Skottland mot Argentina

{{Resultat med trupp|id=SCO-ARG
|nr       = 32
|bild     = SCO-ARG (women) 2019-06-19.svg
|datum    = 19 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Kim Little Jen Beattie Erin Cuthbert 
|mål2     =  Milagros Menéndez Lee Alexander Florencia Bonsegundo
|arena    = Parc des Princes
|spelplats= Paris
|publik   = 28205
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor 
 Fifa.com

Grupp C